Motorola CLIQ/DEXT — первый коммуникатор фирмы Motorola на базе операционной системы Android (изначально версия Android 1.5 («Cupcake»), доступно официальное обновление до Android 2.1 («Eclair»)), есть и 2.3.7 Кастомная CyanogenMod7. Первый телефон для социальных сетей. Так же первый телефон с установленной оболочкой MOTOBLUR. Представлен на выставке GigaOM Mobilize 2009 10 сентября 2009 года.

Ссылки 
 Спецификации на английском языке
 Предварительный обзор
 Детальный обзор с видеороликами устройства
 Телефон на официальном сайте разработчиков компании

Примечания 

Мобильные устройства по алфавиту
Мобильные телефоны Motorola
Смартфоны Motorola
Устройства на основе Qualcomm